Antônio de Souza Ferreira, narcotraficante brasileiro, de alcunha Tota
João Antônio Mendes Tota, diplomata brasileiro
Tota (Colômbia), município

Desambiguação
Desambiguações de topônimos